Mnesarchaea är ett släkte av fjärilar. Mnesarchaea ingår i familjen Mnesarchaeidae. 

Mnesarchaea är enda släktet i familjen Mnesarchaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mnesarchaea